ТМГ — многозначная аббревиатура:
 ТМГ — телефонно-микрофонная гарнитура
 ТМГ — технологии машинной графики (научная дисциплина)
 ТМГ — Томская медиа группа
 ТМГ — Трансмашгрупп
 ТМГ — трансформатор масляный герметичный
 ТМГ — триметилгаллий
 ТМГ — марка тепловой гололёдной машины

См. также 
 ТМГХ — триметилгидрохинон
  — аббревиатура латиницей